Наталья Алексеевна Мещерякова (род. 1 июня 1972 года) — российская пловчиха.

Карьера 
Начинала тренироваться в СДЮШОР «Труд», тренер — Татарин Владимир Леонидович. Позже выступала в ЦСКА.

Участница двух Олимпиад. В Барселоне (1992) на дистанции 50 метров вольным стилем была шестой, а в эстафетах — четвёртой (4×100 м вольным стилем) и третьей (комплексная эстафета 4×100 м). В Атланте (1996) результаты были более скромными: в индивидуальных заплывах Наталья была 8-й (50 м) и 13-й (100 м), а в комплексной эстафете россиянки были седьмыми.

На чемпионате мира 1994 года Наталья выиграла серебро на дистанции 50 метров, а также бронзу в эстафете 4х100 метров.

На чемпионатах Европы Наталья выиграла золото, два серебра и две бронзы.

Многократный победитель и призёр чемпионатов России.

Муж — Влад Пышненко.

Ссылки 
 
 Наталья Мещерякова

Примечания 

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы России по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию